Sezon Rajdowych Mistrzostw Europy 1990 był 38 sezonem Rajdowych Mistrzostw Europy (FIA European Rally Championship). Składał 48 rajdów, o różnych współczynnikach (2,5,10,20), rozgrywanych w Europie.

Kalendarz 

W sezonie 1990 do mistrzostw Europy zaliczane było 47 rajdów, o różnym stopniu punktacji w ERC, rajdy z najwyższym współczynnikiem - 20, były punktowane najwyżej, potem rajdy o współczynniku 10, 5 i 2.

Klasyfikacja kierowców
Pierwsza dziesiątka. Uwzględniono tylko rajdy z najwyższym współczynnikiem (20).

Przypisy